Agnieszka Kieliszczyk (ur. 1976) – polska artystka współczesna. Maluje, fotografuje, wykonuje instalacje w przestrzeni publicznej.

Dyplom na warszawskiej ASP w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego, aneks w pracowni malarstwa ściennego prof. Edwarda Tarkowskiego (2004). W 2005 uzyskała stypendium Agnieszki i Pawła Gieryńskich, a w 2006 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje z Galerią m2 w Warszawie.

Wystawy

Wystawy indywidualne 

 2008 Wymazywanie, Galeria m2, Warszawa; 
 2008 Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 
 2006 High touch, Galeria Promocyjna, Warszawa;
 2005 Kapitał, Galeria Program, Warszawa; 
 2004 Dyplom, Galeria Fibak & Program, Warszawa
 2004 Ponowne obrazowanie. Aneks do dyplomu - instalacja w chodniku miejskim (stała) w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy, skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Królewskiej przy banku WBK, Warszawa

Wystawy zbiorowe 

 2007 Młodzi z Warszawy, Miejska Galeria Sztuki, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
 2006 Projekt folklor. Ceremonie, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
 2005 37 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2005, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
 2005 Promocje 2004. 15 ogólnopolski przegląd malarstwa młodych. Wystawa Laureatów, Galeria sztuki w Legnicy, Legnica
 2005 Przybliżcie swoje rzeczy, instalacja w przestrzeni miejskiej, ul. Marszałkowska (przy Parku Saskim), Warszawa
 2005 Setka finalistów konkursu „Obraz Roku 2004”, Pałac Królikarnia, Warszawa
 2004 Polish Young Art, Galeria Program, Warszawa

Katalogi 

 2008 Wymazywanie, Galeria m2 [m kwadrat], Warszawa (tekst Karolina Vyšata)
 2007 Młodzi z Warszawy, Miejska Galeria Sztuki, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
 2006 Agnieszka Kieliszczyk, Galeria Promocyjna, Warszawa
 2005 37 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2005, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała (tekst Jolanta Ciesielska)

Bibliografia 
 Tekstylia Bis. Słownik młodej polskiej kultury
 Katalogi: Wymazywanie, Galeria m2 [m kwadrat], Warszawa 2008 oraz Agnieszka Kieliszczyk, Galeria Promocyjna, Warszawa 2006.
 Życiorys artystki na stronie galerii m2.

Biblioteka 
 Agnieszka Gniotek, High touch - malarstwo, www.artinfo.pl, 2006.

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Polscy artyści współcześni
Urodzeni w 1976